Die Communauté de communes du Pays de Lure ist ein französischer Gemeindeverband mit der Rechtsform einer Communauté de communes im Département Haute-Saône in der Region Bourgogne-Franche-Comté. Sie wurde am 16. Dezember 1998 gegründet und umfasst 24 Gemeinden. Der Verwaltungssitz befindet sich im Ort Lure.

Mitgliedsgemeinden

Quellen 

Pays de Lure
Gegründet 1998